CSSF steht für:

 Center for the Study of Science Fiction an der University of Kansas
 Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française, französischer Branchenverband
 Commission de Surveillance du Secteur Financier, Finanzaufsicht Luxemburgs
 Congregatio Sororum Sancti Felicis (dt.: Schwestern vom hl. Felix von Cantalice), Teil des Dritten Ordens der Franziskaner, ein Institut des geweihten Lebens

Abkürzung